Trama est un label musical indépendant brésilien fondé en 1998 par Joao Marcelo Bôscoli et André Szajman.

Le label a révélé plusieurs artistes brésiliens majeurs, dont , Max de Castro, Luciana Mello, Fernanda Porto, Rappin Hood, O Teatro Mágico ou bien encore Cansei de Ser Sexy.

Liens externes 
  Site officiel

Notes et références 

Label discographique ayant son siège au Brésil
Entreprise fondée en 1998